Выступление Македонии на конкурсе песни Евровидение 2007, которое прошло в Финляндии стало 7-м участием на Евровидении для этой страны. Страну представляла Каролина с песней Mojot Svet (Мой мир).

Национальный отбор 
Финал отбора прошел 24 февраля. Победила Каролина с песней Mojot Svet.

Голосование 
В финале Македонии 10 баллов дали ,, и .

См. также 
 Северная Македония на «Евровидении»

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения
 Македония на конкурсе песни Евровидение 2007

Страны на «Евровидении-2007»